Первый дивизион 1978/1979 — 76-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 30 августа 1978 года и закончился 27 мая 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1978/1979
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1978 году
Спорт в Бельгии в 1979 году